Lake Worth kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lake Worth (Florida)
Lake Worth (Texas)